Os Jogos da X Paraolimpíada foram em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos, com o lema: "O Triunfo do Espírito Humano" (The Triumph of the Human Spirit).

Quadro de medalhas